Ol-Hanstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ol-Hanstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Ol-Hanstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (5,54 ha)

Se även
Hanstjärn
Olstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn